peut désigner :
 (plante), un genre de plantes de la famille des .
 (reptile), un genre éteint de reptiles.